Luisengraben ist ein Gewässername:
 Luisengraben (Altmühl), linker Auengraben der Altmühl bei Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Luisengraben (Saale), rechter Zufluss der Saale durch den Ortsteil Wettin der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis, Sachsen-Anhalt